Даниель Тайс (; 4 апреля 1992, Зальцгиттер, Нижняя Саксония, Германия) — немецкий профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Индиана Пэйсерс».

Карьера

Германия 
Даниель Тайс родился в Зальцгиттере и прошёл через юношеские команды клуба «Брауншвейг». Он дебютировал на высшем уровне в чемпионате Германии в сезоне 2010/2011. Но Даниель в основном играл третей лиге немецкого баскетбола вместе со своим старшим братом Фрэнком с 2010 по 2012 годы. Его партнером по «Брауншвейг» был Деннис Шрёдер.

Перед началом сезона 2012/2013 Даниель Тайс стал игроком «Ратиофарм». В следующим сезоне его назвали лучшим молодым немецким игроком. Летом 2014 года он стал игроком «Брозе». Даниель играл в летней лига НБА 2014 за «Вашингтон Уизардс».

В сезоне 2014/2015 Даниель Тайс впервые выиграл чемпионат Германии. В финале в серии до 3 побед была повержена «Бавария». В апреле 2015 год игрок переподписал контракт «Брозе» и выиграл ещё два титула чемпиона Германии в 2016 и 2017 годах. Также он стал обладателем Кубка Германии в 2017 году.

НБА 
20 июля 2017 года подписал контракт с командой «Бостон Селтикс». 25 марта 2021 года перешёл в «Чикаго Буллз».

7 августа 2021 года перешёл в «Хьюстон Рокетс».

10 февраля 2022 года клуб «Бостон Селтикс» вновь приобрел Тайса у «Рокетс» в обмен на Бруну Фернанду, Энеса Кантера Фридома и Денниса Шредера.

9 июля 2022 года Тайс был обменян вместе с Ником Стаускасом, Аароном Несмитом, Маликом Фиттсом, Джуваном Морганом и выбором первого раунда драфта 2023 года в «Индиана Пэйсерс» на Малкольма Брогдона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Бундеслии

Баскетболисты Германии
Игроки БК «Брауншвейг»
Игроки БК «Лёвен Брауншвейг»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Брозе»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки сборной Германии по баскетболу